D37 ou D.37 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Dewoitine D.37, un avion de chasse français ;
 HMS Dasher (D37), un porte-avions d'escorte de la Royal Navy ;
 HMS Duncan (D37), un destroyer de défense aérienne britannique de classe Type 45.

Médecine 
 Tumeur de la cavité buccale et des organes digestifs à évolution imprévisible ou inconnue, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
 Route départementale 37, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres